Province de la Tapoa är en provins i Burkina Faso.   Den ligger i regionen Est, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Ouagadougou. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer.

Terrängen i Province de la Tapoa är mycket platt.

Följande samhällen finns i Province de la Tapoa:

 Diapaga

I övrigt finns följande i Province de la Tapoa:

 Vattendrag:
 Banwomo (ett periodiskt vattendrag)
 Baripoa (ett periodiskt vattendrag)
 Bonkonkoaga (ett periodiskt vattendrag)
 Bounga (ett periodiskt vattendrag)
 Bouroukouti (ett periodiskt vattendrag)
 Fouankalakouanghanga (ett periodiskt vattendrag)
 Indahou Fouanou (ett periodiskt vattendrag)
 Kalmama (ett periodiskt vattendrag)
 Kankouagouna (ett periodiskt vattendrag)
 Kobou Fouanou (ett periodiskt vattendrag)
 Kogoro Fouanou (ett periodiskt vattendrag)
 Komombouli (ett periodiskt vattendrag)
 Koukombou Fouanou (ett periodiskt vattendrag)
 Kwanrhanga (ett periodiskt vattendrag)
 Kyétarhga (ett periodiskt vattendrag)
 Liambouli Fouanou (ett periodiskt vattendrag)
 Nabaga Fouanou (ett periodiskt vattendrag)
 Naboura Fouanou (ett periodiskt vattendrag)
 Nakari Fouanou (ett periodiskt vattendrag)
 Ouboulo Fouanou (ett periodiskt vattendrag)
 Ounougou Fouanou (ett periodiskt vattendrag)
 Oussan Fouanou (ett periodiskt vattendrag)
 Panpabanga (ett periodiskt vattendrag)
 Pényon Fouanou (ett periodiskt vattendrag)
 Pimpigou (ett periodiskt vattendrag)

 Insjöar:
 Sorhobou (en sjö)

 Klippformationer:
 Douroukouènli (en klint)

 Kullar:
 Antyaga (en kulle)
 Bardyiwari (en kulle)
 Belwo (ett platåberg)
 Boupèngou (en kulle)
 Bwandouri (ett platåberg)
 Dabendyari (en kulle)
 Danbogadyé (kullar)
 Dandyiwaga (en kulle)
 Dyamangadyoaga (en kulle)
 Dyédyogokwadyoaga (ett platåberg)
 Dyéma (en kulle)
 Dyépièrga (en kulle)
 Dyogori (en kulle)
 Kédyomanga (en kulle)
 Kwanrhandyoga (kullar)
 Linadyoari (ett platåberg)
 Mangwadoubénadyoari (kullar)
 Maomalidyoaga (en kulle)
 Nayabo (en kulle)
 Nayabodyoaga (en kulle)
 Pempindyoa (en kulle)
 Sangwangomo (en kulle)
 Saydyoari (en kulle)
 Tambouadyoaga (ett platåberg)
 Tanoa (en kulle)
 Tyéonagol (en kulle)
 Tyogongwandé (ett platåberg)
 Yèndiparé (kullar)
 Yogadyoaga (en kulle)

Omgivningarna runt Province de la Tapoa är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Province de la Tapoa är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Ett varmt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är augusti, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Indelningar i Est, Burkina Faso